Merry Christmas pode ser:

Música
Merry Christmas (álbum de Bing Crosby)
Merry Christmas (álbum de Johnny Mathis)
Merry Christmas (álbum de Supremes)
Merry Christmas (álbum de Franciscus Henri)
Merry Christmas (álbum de Mariah Carey)
"Have Yourself a Merry Little Christmas"
"Merry Christmas Everyone"
"Merry Christmas Jakey Boy"

Televisão e Cinema
 Merry Christmas (2005), (Joyeux Noël)
 Merry Christimas (2001)
 Merry Christmas (2000)
 Merry Christmas (1984)
 "Merry Christmas" (Ben 10)
 Merry Christmas, Mr. Lawrence, filme gravado num campo POW japonês

Desambiguação